Lista över helgonattribut är en alfabetisk uppställning över attribut tillsammans med de helgon som de förknippas med. Tabellen kan sorteras efter attribut eller helgon. Attributen var ett sätt att inom kyrkokonsten förtydliga vilket helgon som var avbildat och de var kopplade till dess helgonlegend. Dels var det okänt hur helgonen faktiskt såg ut och kyrkobesökarna var inte alltid läskunniga, så en namnskylt var inte tydlig nog.

Helgonattribut

Referenser

Noter 

Helgon
Listor med anknytning till kristendom